Buchhausen ist ein Ortsname:
 Buchhausen (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Buchhausen (Hohenfels), Weiler des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Buchhausen (Schierling), Kirchdorf des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Buchhaus